

Persone 
 David Meder (1548-1616) – religioso tedesco
 Michael Meder (1614-1690) – tipografo ed editore tedesco
 Johann Valentin Meder (1649-1719) – compositore e organista tedesco
 Helias Meder (1761-1825) – teologo tedesco
 Kaspar Meder (1798-1875) – politico tedesco
 Erich Meder (1897-1966) – paroliere austriaco
 Marian Meder (1980) – attore tedesco
 Davic Meder (1992) – pallavolista tedesco

Geografia

Slovacchia 
 Veľký Meder – città nel distretto di Dunajská Streda (Trnava)

Pagine correlate 
Mäder (disambigua)
Meeder – comune tedesco nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)